Санта Круз има више значења:
 Санта Круз де Тенерифе, град на Канарским острвима и главни је град истоимене провинције Санта Круз де Тенерифе
 Санта Круз (Сао Томе и Принципе), град у округу Кауе, Сао Томе и Принципе
 Округ Санта Круз (Аризона), округ у америчкој савезној држави Аризона
 Округ Санта Круз (Калифорнија), округ у савезној држави Калифорнија, САД
 Санта Круз (Аризона), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Санта Круз (Нови Мексико), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Санта Круз (Тексас), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Санта Круз (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Санта Круз (аргентинска провинција), провинција смештена у јужном делу Аргентине
 Санта Круз (округ)
 Острва Санта Круз, архипелаг који припада Соломонским Острвима
 Санта Круз (острво), острво које припада САД
 Санта Круз де ла Сијера, град у Боливији
 Санта Круз (департман), Боливија